Thomas Enqvist (1974. március 13. –) svéd hivatásos teniszező. Legjobb Grand Slam eredményét 1999-ben érte el, amikor bejutott az Australian Open döntőjébe. Karrierje során 19 egyéni és egy páros ATP tornát nyert meg, köztük három Masters-tornát.

Grand Slam döntői

Elvesztett döntői (1)

ATP döntői

Egyéni

Győzelmei (19)

Elvesztett döntői (7)

Páros

Győzelmei (1)

További információk 
 

Svéd teniszezők
Svéd olimpikonok
1974-ben született személyek
Élő személyek